Franco Brambilla (n. 1967) – illustratore italiano
 Franco Brambilla (1922-1942) – attore bambino italiano
 Franco Giulio Brambilla (n. 1949) – vescovo cattolico italiano